El WTA Tour 2018 és el circuit de tennis professional femení de l'any 2018 organitzat per la WTA. La temporada inclou un total de 59 torneigs dividits en Grand Slams (organitzats per la ITF), torneigs WTA Premier, torneigs WTA International, el WTA Elite Trophy i el WTA Finals. Els torneigs es disputen entre l'1 de gener i el 4 de novembre de 2018.

Calendari 
Taula amb el calendari complet dels torneigs que pertanyen a la temporada 2018 de la WTA Tour. També s'inclouen les vencedores i les finalistes dels quadres individuals i dobles de cada torneig.

Estadístiques 
La següent taula mostra el nombre de títols aconseguits de forma individual (I), dobles (D) i dobles mixtes (X) aconseguits per cada tennista i també per països durant la temporada 2018. Els torneigs estan ordenats segons la seva categoria dins el calendari WTA Tour 2018: Grand Slams, Year-end championships, WTA Premier Tournaments i WTA International Tournaments. L'ordre de les jugadores s'ha establert a partir del nombre total de títols i després segons la quantitat de títols de cada categoria de torneigs.

Títols per tennista

Títols per estat

Rànquings 
Les següents taules indiquen els rànquings de la WTA amb les vint millors tennistes individuals, i les deu millors parelles de la temporada 2018.

Individual

Evolució número 1

Dobles

Evolució número 1

Guardons 
 Millor tennista de l'any: Simona Halep
 Millor parella de l'any: Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova
 Tennista revelació de l'any: Aryna Sabalenka
 Tennista amb més millora de l'any: Kiki Bertens
 Millor retorn de l'any: Serena Williams
 Jerry Diamond ACES Award: Elina Svitolina
 WTA Fan Favorite: Simona Halep
 WTA Coach of the Year Award: Sascha Bajin (entrenador de Naomi Osaka)

Retirades 
  Annika Beck (16 de febrer de 1994)
  Eva Birnerová (14 d'agost de 1984)
  Casey Dellacqua (11 de febrer de 1985)
  Marina Erakovic (6 de març de 1988)
  Bojana Jovanovski Petrović (31 de desembre de 1991)
  Karin Knapp (28 de juny de 1987)
  Anabel Medina Garrigues (12 d'abril de 1982)
  Agnieszka Radwańska (6 de març de 1989)
  Olga Savchuk (20 de setembre de 1987)
  Francesca Schiavone (23 de juny de 1980)
  Patricia Maria Țig (27 de juliol de 1994)
  Roberta Vinci (18 de febrer de 1983)
  Aleskandra Wozniak (7 de setembre de 1987)

Retorns 
  Rebecca Marino (16 de desembre de 1990), retirada des de febrer de 2013

Distribució de punts

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la Women's Tennis Association (WTA)
 Web oficial de la Federació de Tennis Internacional (ITF)